Græsholm kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Græsholm, Frederikshavn, ö, 
 Græsholm, Ertholmene, ö, 
 Græsholm (Strynø),